Zierau ist:

 Zierau (Kalbe), Ortsteil in der Ortschaft Jeggeleben der Stadt Kalbe (Milde) im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt
 Cejřov (1939–45 Zierau), Ortsteil von Vrbatův Kostelec, Tschechien
 Cīrava (dt. Zierau), Gemeinde im Bezirk Aizpute, Lettland, mit Schloss Zierau (Cīravas muižas pils, siehe Commons:Category:Cīrava Palace)

Zierau ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Zierau (* 1950), deutscher Fußballspieler